La Qazaqstan Superkubogy 2010 è stata la 3ª edizione della Supercoppa kazaka.

La partita si è disputata ad Astana all'Astana Arena tra , vincitore del campionato e , vincitore della coppa.

A conquistare il trofeo è stato l' per 2-0. Per la squadra di Aqtöbe è il secondo titolo.

Tabellino

Formazioni

Voci correlate 
 Qazаqstan Prem'er Ligasy 2009
 Qazaqstan Kubogy 2009

Calcio nel 2010
Qazaqstan Superkubogy
Competizioni sportive a Nur-Sultan